

Geografia 
 Saint-Hilaire-la-Palud – comune francese nel dipartimento delle Deux-Sèvres nella regione della Nuova Aquitania
 Saint-Pierre-la-Palud – comune francese nel dipartimento del Rodano della regione Alvernia-Rodano-Alpi

Persone 
 Pierre La Palud –  teologo, patriarca cattolico domenicano francese
 Louis de La Palud –  abate, vescovo cattolico e cardinale svizzero